Le tournoi Hurghada International 2003 de squash est l'édition 2003 du tournoi Hurghada International qui se déroule du 4 au 8 juin 2003 à Hurghada. Le tournoi appartient à la catégorie WSA Silver 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 8 têtes de série. 

Natalie Pohrer remporte le titre en finale face à Cassie Campion ce qui lui permet de reprendre la  place mondiale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hurghada International

Liens externes 

Féminin 2003
Sport en Égypte en 2003
Squash en 2003
Sport en juin 2003